Мелвинс са американска рок група основана през 1983 г. в град Монтъсейноу в щата Вашингтон. Групата е с основен принос за развитието на дрон метъл и слъдж метъл стиловете. Слъдж метълът е с типично сурово звучене. Често вокалите са крещящи, а звука от китарите силно изкривен. Повлияли са на групи от сиатълската гръндж вълна като Нирвана, Саундгардън, Грийн Ривър както и други съвременни групи. Джело Биафра изнася концерти съвместно с Мелвинс.

Настоящи членове 
 Бъз Озборн – вокали, китара
 Дейл Кроувър – барабани, вокали (един от бившите барабанисти на Нирвана)
 Джаред Уорън – бас, вокали
 Коуди Уилис – барабани, вокали

Дискография

Външни препратки 
  Melvins в Encyclopaedia Metallum

Американски рок групи
Американски метъл групи